Årets fodboldspiller i Afrika er en pris, der siden 1992 årligt er uddelt af Confederation of African Football (CAF) til den bedste afrikanske fodboldspiller. I perioden 1970-1994 uddelte det franske magasin France Football den "gyldne bold" til den bedste afrikanske fodboldspiller. magazine.

Modtagere af prisen

1992–i dag

Noter 

Fodboldpriser